Etty Hillesum Lyceum, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Deventer
 Euro Hockey League
 England Hockey League
 Economische Hogeschool Limburg